

Geografia
 Capua antica – città della Campania antica, distrutta nell`841
 Capua – città della Campania, fondata nell'856

Persone
 Antonio Capua – medico e politico italiano
 Ilaria Capua – virologa, professoressa universitaria ed ex politica italiana
 Roberta Capua – conduttrice televisiva ed ex modella italiana

Pagine correlate
 Di Capua (disambigua)